LS pode ser:

 Ls, comando em Informática;
 LS, sigla de "língua de sinais";

Desambiguação